Miejscowości w USA:
 Merrimac – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Merrimac – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Montgomery
 Merrimac – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 Merrimac – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
Gminy w USA:
 Merrimac (ang. Merrimac Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Merrimac (ang. Merrimac Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk

Zobacz też 
 Merrimack